Godfried van Mierlo, bisschop uit de 16e eeuw
Gooswijn Moedel van Mierlo, heer van Mierlo
Hans van Mierlo (D66), journalist en politicus voor D66
Hans van Mierlo (PvdA), politicus voor de PvdA
Hans Ludo van Mierlo, journalist en schrijver
Hendrik I van Mierlo, heer van Mierlo
Hendrik II van Mierlo, heer van Mierlo
Jozef van Mierlo, Vlaams auteur
Ken van Mierlo, voetballer
Toine van Mierlo, voetballer